Abramjan ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Abramjan (1923–1986), armenischer Pianist
 Jewgeni Aramowitsch Abramjan (1930–2014), sowjetisch-georgischer Ingenieur

Siehe auch:
 Abrahamjan